Jiuxian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiuxian (socken i Kina, Shandong), 
 Jiuxian (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar